Битва при Квебеке (; ) — сражение, состоявшееся 31 декабря 1775 года в городе Квебек между американской Континентальной армией и британцами в ходе неудачного вторжения в Канаду армии Тринадцати колоний, которое было одной из первых кампаний Американской войны за независимость. Штурм Квебека обернулся первым серьёзным поражением колонистов в войне за независимость. Генерал Ричард Монтгомери был убит, Бенедикт Арнольд — ранен, а Даниэль Морган и ещё более 400 американских военных были взяты в плен. Городской гарнизон, состоящий как из регулярных частей, так и из ополченцев, под командованием губернатора Квебека генерала Гая Карлтона отразил нападение сепаратистов с минимальными потерями.

Войска генерала Монтгомери отправились в британскую Канаду в конце августа 1775 года с целью захвата провинции Квебек. В середине сентября американцы , южный центр обороны Монреаля. Наконец, 13 ноября армия Монтгомери взяла Монреаль, а в начале декабря присоединилась к войскам полковника Бенедикта Арнольда, которые до этого прошли сложный путь через дикие леса северной Новой Англии. Губернатор Карлтон был вынужден бежать из Монреаля в Квебек, который был следующей целью Континентальной армии. 19 ноября британский генерал прибыл в город и немедленно взял на себя командование и начал подготовку к обороне, в том числе завербовав 500 ополченцев из местных жителей. Беспокоясь, что подходящий к концу срок военной службы ослабит его силы, генерал Монтгомери предпринял попытку атаковать город в самом конце года во время сильной метели, в условиях очень плохой видимости. План американцев состоял в том, что отдельные части Монтгомери и Арнольда должны были встретиться в нижней части города перед тем как начать взбираться на стены, защищающие верхний город. Однако войска под командованием Монтгомери были вынуждены отступить, после того как самого генерала убили пушечным выстрелом в самом начале битвы. Солдаты полковника Арнольда смогли продвинуться в нижний город даже несмотря на ранение своего командира, полученное им во время одной из атак. Во главе войск встал полковник Даниэль Морган, однако американцы были заманены в ловушку и, оказавшись в окружении, были вынуждены сдаться. Арнольд с оставшимися силами без особого успеха пытался поддерживать блокаду Квебека до весны.

6 мая 1776 года фрегат HMS Surprise бросил якорь в виду города. Он ознаменовал прибытие к обороняющимся подкреплений на шлюпе HMS Martin и 50-пушечном корабле HMS Isis. Все они проделали более чем 100-мильный путь сквозь льды вверх по реке. Оказавшись перед перспективой контратаки Карлтона, американцы отошли к озеру Шамплейн, но британское наступление остановилось у Сент-Джонс (в вершине озера): дорог на юг не было, а Арнольд собрал импровизированную озерную флотилию. До тех пор, пока против неё не нашлось контрмеры, перевозка войск по озеру была слишком рискованна.

Примечания

Источники 
На английском языке

 
 
 
 
 
 
 

На французском языке

 

Сражения 1775 года
Сражения Войны за независимость США
История Квебека
История города Квебек
Сражения США
Сражения Великобритании
Декабрь 1775 года